szałas – mały budynek z drewna, kamienia lub prowizoryczne schronienie z gałęzi, liści;
 szałas – jedna z nazw Bacówki
 szałas – sezonowe, górskie gospodarstwo pasterskie w Beskidach Zachodnich.

2 miejscowości w Polsce: 
 Szałas – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Szałas – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk

Zobacz też 
 Sałasz – nazwa często błędnie wpisywana/wymawiana jako szałas